Montaubry peut faire référence à :

Toponymes
 Étang de Montaubry, entre les communes d'Écuisses et du Breuil (Saône-et-Loire).

Patronymes
 Édouard Montaubry (1824-1883), violoniste et compositeur français ;
 Achille-Félix Montaubry (1826-1898), artiste lyrique et directeur de théâtre français, frère du précédent.